La Huitième Porte, livre-jeu écrit Gildas Sagot, paru en 1992 ;
 La Huitième Porte, troisième tome de la trilogie L'Autre écrite par Pierre Bottero, paru en 2007.

Voir aussi 
 
 La Neuvième Porte